Изво́льский — фамилия.

Известные носители:
 Извольский, Александр Петрович (1856—1919) — дипломат, министр иностранных дел России.
 Извольский, Николай Александрович (1870—1938) — педагог-математик.
 Извольский, Николай Александрович (наст. фамилия: Ливанов; 1874—1949) — русский и советский театральный актёр. Заслуженный артист РСФСР (1947).
 

 Извольская, Елена Александровна (1896—1975) — видный деятель русского католичества XX века в эмиграции.

См. также 
 Извольские — дворянский род.